Geelstuitbergbuidelspreeuw
 Geelvleugelbergbuidelspreeuw